Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1992 () — 14-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 20 по 28 февраля 1992 года на стадионе «National Hockey Stadium» в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 5-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Австралии со счётом 4:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 2:1.

Изменился регламент турнира — теперь к играм в группе по круговой системе добавились еще три игры для окончательной классификации (расстановки по местам) команд: занявшие в группе 1-е и 2-е место играли между собой за золотую медаль, 3-е и 4-е — за бронзовую, занявшие 5-е и 6-е — играли за окончательное 5-е место.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1990, 3-е место на Олимпийских играх 1988
  — 1-е место на Олимпийских играх 1988, 5-е место на чемпионате мира 1990
  — 2-е место на Олимпийских играх 1988, 4-е место на чемпионате мира 1990, 1-е место на Трофее чемпионов 1991
  — 3-е место на чемпионате мира 1990
  — 7-е место на чемпионате мира 1990

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1992 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1992 на сайте todor66.com

1992
Февраль 1992 года
1992 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи